Les Italiennes de Clisson est un festival biennal dont la première édition eut lieu en 1996 dans la ville de Clisson, dans le département de la Loire-Atlantique.
 
Les Italiennes de Clisson durent deux jours, pendant le premier week-end de juillet.

Ce festival est étroitement lié à l'histoire et au style italianisant de Clisson. Il propose au public une ligne artistique pluridisciplinaire : danse, musique, théâtre, théâtre de rue, cirque, arts graphiques, littérature...

En 2018, sous l'impulsion d'une nouvelle équipe, le festival a accueilli une vingtaine d'artistes, dont Ataraxia et Piers Faccini.

En 2020 les Italiennes de Clisson auront lieu les 4 et .

Liens externes 
 Site officiel

Festival en Loire-Atlantique